Gminy w USA:
 Rapid River (ang. Rapid River Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Kalkaska
 Rapid River (ang. Rapid River Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lake of the Woods